Viéville ist Name oder Namensbestandteil mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Viéville im Département Haute-Marne
 Gircourt-lès-Viéville im Département Vosges
 Le Hérie-la-Viéville im Département Aisne
 Viéville im Département Aude, heute Saint-Gaudéric
 Viéville-en-Haye im Département Meurthe-et-Moselle

sowie:
 La Viefville (oder Viéville), Ortsteil von Sarcus im Département Oise

Personen:
 Jean-Laurent Le Cerf de La Viéville (1674–1707), französischer Musikwissenschaftler
 Jean-Philippe Le Cerf de La Viéville (1677–1748), dessen Bruder, normannischer Geistlicher und Politiker
 Louis F. Groult, Sire de La Viéville (1720–1723) Bürgermeister von Cherbourg
 Ghislain Mollet-Viéville (* 1945), französischer Kunsthändler und -kritiker